Il Campionato oceaniano di calcio Under-17 2013 (ing. 2013 OFC U-17 Championship) è stato la quattordicesima edizione del torneo organizzato dalla OFC. Si è svolto a Vanuatu, dal 17 al 27 aprile 2012. La  ha vinto il titolo per la quinta volta, la quarta consecutiva, e si è qualificata per il Campionato mondiale di calcio Under-17 2013.

Fase preliminare

Fase finale

Voci correlate 
 Campionato mondiale di calcio Under-17 2013
 Oceania Football Confederation

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
2013